RPU steht für:
 Receiver Processor Unit, Komponente im Omega-Navigationsverfahren für Luft- und Schifffahrt
 Reconnaissance Patrol Utility, siehe RG-35 RPU, ein Militärfahrzeug
 Regionale Planungsgemeinschaft Untermain, Vorläufer von Regionalverband FrankfurtRheinMain
 Volkswagen Robust Pickup, Konzeptstudie und Basis des VW Amarok
 RPU-14, sowjetischer Raketenwerfer, siehe BM-14

Abkürzung